Lammbräu steht für
 Sindelfinger Lammbräu, Brauerei
 Schwieberdinger Lammbräu, Produkt der Schwieberdinger Lammbrauerei

Siehe auch:
 Lammsbräu